David Zucker (né en 1947), producteur, réalisateur, cascadeur, scénariste et acteur américain
 David Zucker (né en 1948), homme politique israélien